Cârțan:
 Badea Cârțan
 Badea Cârțan (cartier în Constanța)

Vezi și 
 Cârța
 Cârțișoara (, ), Sibiu

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania